

Макгрегор — місто, штат Айова
 Макгрегор — місто, штат Міннесота
 Макгрегор — місто, штат Техас
 Макгрегор — переписна місцевість, штат Флорида

Див. також 
 Мак-Грегор